Сыцув:

 Сыцув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олесницкий повят.
 Сыцув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олесницкий повят, Нижнесилезское воеводство.